Лос Трес Ерманос има више значења:

 Лос Трес Ерманос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Трес Ерманос, Ла Баскула (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Трес Ерманос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику